Il doppio  dell'Almaty Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Alexandre Krasnoroutsky e Denys Molčanov erano i detentori del titolo, ma solo Molchanov ha partecipato in coppia con Yang Tsung-hua e ha battuto in finale Pierre-Ludovic Duclos e Aleksej Kedrjuk 4–6, 7–6(5), [11–9].

Teste di serie 

 Pierre-Ludovic Duclos /  Aleksej Kedrjuk (finale)
 Denys Molčanov /  Yang Tsung-hua (campioni)

 Sadik Kadir /  Purav Raja (semifinali) 
 Dustin Brown /  Rainer Eitzinger (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Almaty Cup 2009